Русев — болгарське прізвище.

Русев 
 Іво Русев (1955) — болгарський спортсмен, академічний веслувальник, призер Олімпійських ігор.
 Красимир Русев (1983) — болгарський шахіст, гросмейстер.
 Янко Русев (1958) — болгарський спортсмен, важкоатлет, олімпійський чемпіон.

Русева 
 Койна Русева (1970) —  болгарська акторка.
 Ніколіна Русева (1943) — болгарська спортсменка, веслувальниця на байдарці, учасниця Олімпійських ігор.

Див. також 
 Русев (1985) — болгарський реслер.
 Сергій Русєв (1993 — 2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Болгарські прізвища